Zekkeishoku (絶景色; Пейзаж) — первый полноформатный студийный альбом японской рок-группы Alice Nine, выпущенный 26 апреля 2006 года. Альбом имеет обычное издание и ограниченное, в котором имеется DVD с клипом на песню «Fantasy».

Список композиций 
 Corona (光環) - 5:11
 Velvet (ヴェルヴェット) - 5:15
 Fantasy;- 5:27
 3.2.1.REAL -SE- - 1:09
 Haru, Sakura no Koro (春、さくらの頃; Spring, the Time of Cherry Blossoms) - 5:01
 Dead School Screaming - 3:49
 Kokkai no Kurage -Instrumental- (黒海の海月; Jelly Fish of the Black Sea) - 1:08
 Jelly Fish - 5:37
 World End Anthology (ワールドエンドアンソロジー) - 3:50
 Q. («Question») - 2:48
 Kowloon Nine Heads Rodeo Show (九龍; Коулун) - 4:38
 Armor Ring - 7:23

DVD 
 Fantasy PV

Примечания 

Альбомы Alice Nine